Trinquet est un nom commun et un nom propre qui peut désigner:

 un mât de misaine incliné légèrement sur l'avant des bâtiments gréés en voiles triangulaires ou latines ;
 une trinquet salle quadrangulaire, au sol cimenté ou dallé, aménagée pour des parties de pelote basque ;
 une aire de jeu destinée à la pratique de la pelote valencienne ;
 Alexis Louis Trinquet ;
 Daniel Trinquet.